Пантусово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.

Входит в состав Нижнешарденгского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Нижнешарденгский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Великого Устюга — 36,5 км, до центра муниципального образования Пеганово — 11,5 км. Ближайшие населённые пункты — Буслаево, Исаково, Большой Двор.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
 Пантусово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Великоустюгского района